Amaliapark (Baarn), wijk in de Nederlandse plaats Baarn
 Amaliapark (Utrecht), park in de Nederlandse gemeente Utrecht